Свидетельство:
 Свидетельство — устное или письменное сообщение человека, который оказался очевидцем какого-либо происшествия, аргументированное подтверждение какого-либо спорного, непривычного факта, события и тому подобное, показатель, симптом чего-либо, кто символизирует что-либо, является выразителем чего-либо, показания свидетеля на суде или документ, удостоверяющий какой-либо юридический акт.

Документ 
 Каперское свидетельство
 Авторское свидетельство
 Складское свидетельство
 Простое складское свидетельство
 Двойное складское свидетельство
 Свидетельство о рождении
 Свидетельство на возвращение
 Мерительное свидетельство
 Свидетельство о государственной аккредитации

См. также 
 Шахада — свидетельство о вере в Единого Бога (Аллаха) и посланническую миссию пророка Мухаммеда.
 Авторитет